San Antonio steht für:

 San Antonio, Stadt in Texas, Vereinigte Staaten
 San Antonio (Paraguay), Stadt und Distrikt in Paraguay
 Heilige, siehe Heiliger Antonius
 Kirchen der Heiligen, siehe Antoniuskirche

San Antonio ist der Name folgender geografischen Objekte:

Regionen:
 Departamento San Antonio (Jujuy), Departamento in der Provinz Jujuy, Argentinien
 Departamento San Antonio (Río Negro), Departamento in der Provinz Río Negro, Argentinien
 Partido San Antonio de Areco, Partido der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Municipio San Antonio de Lomerío, Landkreis im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Provinz San Antonio, Provinz in der Region Valparaíso, Chile
 Municipio San Antonio, Gemeinde im Bundesstaat San Luis Potosí, Mexiko

Orte:

in Äquatorialguinea:
 San Antonio de Palé, Ort auf Annobón

in Argentinien:
 San Antonio de Areco, Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Antonio de Padua, Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Antonio (La Paz), Ort in der Provinz Catamarca
 San Antonio (Fray Mamerto Esquiú), Ort in der Provinz Catamarca
 San Antonio (Paclín), Ort in der Provinz Catamarca
 San Antonio de Arredondo, Ort in der Provinz Córdoba
 San Antonio de Litín, Ort in der Provinz Córdoba
 San Antonio (Corrientes), Ort in der Provinz Corrientes
 San Antonio (Jujuy), Ort in der Provinz Jujuy
 San Antonio (Arauco), Ort in der Provinz La Rioja
 San Antonio (General Juan Facundo Quiroga), Ort in der Provinz La Rioja
 San Antonio (Misiones), Ort in der Provinz Misiones
 San Antonio Este, Ort in der Provinz Río Negro
 San Antonio Oeste, Ort in der Provinz Río Negro
 San Antonio de los Cobres, Ort im Departamento Los Andes der Provinz Salta
 San Antonio de Obligado, Ort in der Provinz Santa Fe

in Belize:
 San Antonio BZE, Ort in Belize

in Bolivien:
 San Antonio (Azurduy), Ortschaft im Departamento Chuquisaca 
 San Antonio (Padcaya), Ort im Departamento Tarija
 San Antonio (Pelechuco), Ort im Departamento La Paz 
 San Antonio (Yocalla), Ort im Municipio Yocalla, Departamento Potosí
 San Antonio de Esmoruco, Ort im Departamento Potosí
 San Antonio de Lípez, Ort im Departamento Potosí
 San Antonio de Lomerío, Ort im Departamento Santa Cruz
 San Antonio de Senkata, Ort im Departamento La Paz
 San Antonio de Parapetí, Ort am Río Parapetí im Municipio Charagua
 Estación San Antonio de Parapetí, Ort im Municipio Charagua

in Chile:
 San Antonio (Chile), Ort in der Región de Valparaíso

in Costa Rica:
 San Antonio de Alajuelita, Ort in Kanton Alajuelita, Provinz San José
 San Antonio de Belén, Ort in der Provinz Heredia

in Ecuador:
 San Antonio de Pichincha, Ort in der Provinz Pichincha
 San Antonio (Cañar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Cañar der Provinz Cañar
 San Antonio (El Oro), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Santa Rosa der Provinz El Oro
 San Antonio (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Paltas der Provinz Loja 
 San Antonio (Manabí), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Chone der Provinz Manabí
 San Antonio (Morona Santiago), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Limón Indanza der Provinz Morona Santiago

in Kolumbien:
 San Antonio (Kolumbien), Gemeinde in Tolima

auf den Marianen:
 San Antonio (Saipan), Ort auf den Nördlichen Marianen

in Mexiko:
 San Antonio (Aguascalientes), Ort in Aguascalientes
 San Antonio (Baja California Sur), Ort in Baja California Sur
 San Antonio Tecómitl, Ort im Bundesdistrikt
 San Antonio (Hidalgo), Ort in Hidalgo
 Unión de San Antonio, Ort in Jalisco
 San Antonio Acahualco, Ort im Bundesstaat México
 San Antonio la Isla, Ort im Bundesstaat México
 San Antonio (Michoacán), Ort in Michoacán
 San Antonio (Nuevo León), Ort in Nuevo León
 San Antonio Acutla, Ort in Oaxaca
 San Antonio de la Cal, Ort in Oaxaca
 San Antonio Huitepec, Ort in Oaxaca
 San Antonio (Chilchotla), Ort in Puebla
 San Antonio (Xiutetelco), Ort in Puebla
 San Antonio Cañada, Ort in Puebla
 San Antonio (San Luis Potosí), Ort in San Luis Potosí
 San Antonio (Tabasco), Ort in Tabasco

auf den Philippinen:
 San Antonio (Northern Samar), Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar
 San Antonio (Nueva Ecija), Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija
 San Antonio (Quezon), Stadtgemeinde in der Provinz Quezon
 San Antonio (Zambales), Stadtgemeinde in der Provinz Zambales

in Spanien:
 San Antonio (Pamplona), Stadtteil von Pamplona
 Sant Antoni de Portmany (früher San Antonio Abad), Ort auf Ibiza

in Uruguay:
 San Antonio (Canelones), Ort in Uruguay
 San Antonio (Rocha), Ort in Uruguay
 San Antonio (Salto), Ort in Uruguay

in den Vereinigten Staaten:
 San Antonio (Florida), Ort in Florida
 San Antonio (New Mexico), Ort in New Mexico
 San Antonio (Comal County, Texas), Ort in Texas

in Venezuela:
 San Antonio (Venezuela), Ort in Venezuela

Vulkane, Berge und Gewässer:
 San Antonio (Vulkan), Vulkan auf der Insel La Palma
 Mount San Antonio, Berg in den San Gabriel Mountains in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Lake San Antonio, See im Monterey County in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 San Antonio River (Kalifornien), Fluss in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 San Antonio River (Texas), Fluss in Texas, Vereinigte Staaten

Sonstiges:

 San-Antonio, Pseudonym von Frédéric Dard (1921–2000), französischer Autor
 San Antonio (Schiff) der Flotte Magellans
 San-Antonio-Klasse der US-Navy

Siehe auch:
 SDC San Antonio, Handballverein in San Antonio (Pamplona)
 Fort St. Anthony (Ghana), Fort in Ghana
 Fort Snelling (früher Fort Saint Anthony), Fort in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Sant Antoni
 Santo Antonio
 Sant’Antonio